Гео́ргий Гео́ргиевич Ра́дов, известный как Его́р Ра́дов (28 февраля 1962, Москва — 5 февраля 2009, ) — русский прозаик, очеркист и эссеист; писатель-новатор, работавший в русле постмодернистской и психоделической прозы.

Биография 
Родился 28 февраля 1962 года в Москве, в семье писателя-публициста Георгия Георгиевича Радова (Вельша) (1915—1975) и поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932—2008); старший брат по отцу — журналист и продюсер Александр Радов (1940—2020). Дебютировал юмористическим рассказом «Эрудит» в журнале «Юность» в 15-летнем возрасте. В 1979—1984 годах учился в Литературном институте имени А. М. Горького, в 1984—1985 годах прошёл срочную службу в рядах Советской армии. В 1981—1986 годах был женат на поэтессе, переводчице Анне Герасимовой, впоследствии известной в рок-музыке под псевдонимом Умка (фактически брак распался в 1985).

Печатался с 1985 года как очеркист, первые работы были опубликованы в журнале «Новый мир» в марте 1985 года. В 1988—1989 годах в журнале «В мире книг» помогал поэту Геннадию Айги вести рубрику «Из истории русского поэтического авангарда». В 1990—1991 годах совместно с Сергеем Кудрявцевым и Владимиром Шарковым издавал ежемесячный альманах «Северная Гилея» — литературно-художественное приложение к газете «Бумажник» (совместное издание агентства «Гилея» Советского фонда культуры и Архангельского целлюлозно-бумажного комбината), страницы которого были полностью отданы классическому и современному авангарду.

В 1990-е начинают выходит книги Е. Радова: «Змеесос» (1989, изд. 1992, 2002), «Искусство — это кайф» (1994), «Борьба с Членсом» (1998), «Бескрайняя плоть» (1998), «Якутия» (1999, 2002), «Дневник клона» (1999), «Рассказы про всё» (2000), «Я/Или ад» (2001), «Убить Членса» (2002), «Суть» (2003). Последний роман писателя «Уйди-уйди» (2007) был опубликован уже посмертно, в 2011 году.

В 1990-е Е. Радов сотрудничал с журналами «Птюч» и «Playboy». В 2000-е публиковал рецензии в журнале «Лехаим» и вёл авторскую колонку в «НГ-Ex libris».

Скоропостижно скончался в возрасте 46 лет в  (Гоа, Индия) 5 февраля 2009 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище рядом с матерью.

Лауреат культурно-просветительской премии «Нонконформизм-2011» (посмертно).

Книги 
 Егор Радов. Змеесос / Предисл. О. Дарка. М.: Гилея, 1992.
 Якутия (1993)
 Искусство — это кайф (1994)
 Борьба с Членсом (1998)
 Бескрайняя плоть (1998)
 Дневник клона (1999)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Проект и ресурс (2008, неоконч.)

Семья 
 Отец — Радов (Вельш), Георгий Георгиевич (1915—1975) — публицист.
 Мать — Казакова, Римма Фёдоровна (1932—2008) — поэтесса.
 Первая жена — Анна Герасимова (Умка) (род. 1961) — рок-певица, поэтесса.
Сын — Алексей Радов (род. 1982) — социолог, философ, журналист, писатель.
 Вторая жена — Наталья (1964—1994), покончила с собой.
Дочь — Мария Радова (род. 1991).
 Третья жена — Таисия (ум. 2004), умерла во сне от остановки сердца.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт
 
 Интервью Б. Ширянова о Егоре Радове
 Михаил Бойко. Алексей Радов: «Сегодня я знаю, что отец — гений» // Частный корреспондент. — 2009. — 31 мая.
 Радиоспектакль «Не вынимая изо рта» по одноимённому произведению Е. Радова
 Радов Егор // Если. 1999. № 7 (77).

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели-постмодернисты
Лауреаты премии «Нонконформизм»
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Литераторы, известные под псевдонимами